De periode 2341 t/m 2350 bevat 25 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
5 totale
9 ringvormige
3 hybride
8 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen